Nationale Kunstgalerie (Staatliche Kunstgalerie) steht für
 National Gallery of Art, Washington,  
 Nationale Kunstgalerie Tirana, Albanien
 Museu Nacional de Arte Antiga – Nationale Kunstgalerie, Lissabon
 Nationale Kunstgalerie Peking, China 
 Nationale Kunstgalerie Vilnius, Litauen
 Nationales Palastmuseum, Taipeh, Taiwan 
 Galeria Zachęta, Warschau, Polen
 Nationale Kunstgalerie Skopje, Mazedonien